Spilodochium är ett släkte av svampar. Spilodochium ingår i familjen Venturiaceae, ordningen Pleosporales, klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Spilodochium